Пара Лукаш Длоуги / Леандер Паес — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Пабло Куэвас и Луис Орна — защищали свой титул, но уступили в третьем раунде.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Полуфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  'Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Титул)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Третий раунд)
  Бруно Соарес /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Второй раунд)
  Максим Мирный /  Энди Рам (Первый раунд)
  Пабло Куэвас /  Луис Орна (Третий раунд)

<ol start="9">
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Второй раунд)
 Марсело Мело /  Андре Са ''(Первый раунд)
 Джефф Кутзе /  Джордан Керр ''(Первый раунд)
 Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк ''(Второй раунд)
 Стивен Хасс /  Росс Хатчинс ''(Первый раунд)
 Рик де Вуст /  Эшли Фишер ''(Третий раунд)
 Тревис Пэрротт /  Филип Полашек ''(Второй раунд)
 Мартин Дамм /  Роберт Линдстедт ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые